SBS est un sigle pour :
 Seoul Broadcasting System, une chaîne de télévision sud-coréenne ;
 Siemens Business Services GmbH & Co. OHG, une société de services, filiale de Siemens ;
 « Sociedade Brasileira de Sociologia », la Société Brésilienne de Sociologie ;
 Société de banque suisse, une ancienne banque suisse qui a fusionné pour devenir UBS ;
 Solvay Brussels School of Economics and Management, école d'économie, de commerce et de gestion de l'université libre de Bruxelles ;
 Special Broadcasting Service, un des deux groupes de radio-télévision subventionné par le gouvernement australien ;
 Special Boat Service, une unité de forces spéciales de la marine britannique ;
 Small Business Server, version pour les petites entreprises de Windows Server 2003 ;
 SBS 6 et SBS 9, deux chaînes de télévision néerlandaises, appartenant à la SBS Broadcasting B.V. ;
 Styrène-butadiène-styrène, un copolymère robuste employé notamment dans la fabrication de pneumatiques et de semelles de chaussures ;
 Syndrome du bébé secoué, un ensemble de signes cliniques pour le traumatisme crânien du nourrisson infligé par maltraitance ;
 Belgisch Sportpaard, une race équine de sport belge.